Samat Smakov (en , Samat Smaqov), né le  à Semeï au Kazakhstan, est un footballeur international kazakh.

Biographie

Club

Sélection 
Samat Smakov est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Voit Talgaev pour un match des éliminatoires de la Coupe d'Asie 2000 face à la Jordanie le . Le , il marque son premier but en équipe du Kazakhstan lors d'un match des éliminatoires de l'Euro 2008 face à la Belgique.

Il compte 59 sélections et 1 but avec l'équipe du Kazakhstan entre 2000 et 2011.

Palmarès

En club 
 Spartak Semeï :
 Champion du Kazakhstan en 1998

 Irtych Pavlodar :
 Champion du Kazakhstan en 1999

 Zhenis Astana :
 Vainqueur de la Coupe du Kazakhstan en 2002

 Kairat Almaty :
 Champion du Kazakhstan en 2004

 Spartak Semeï :
 Champion du Kazakhstan en 2007, 2008 et 2009
 Vainqueur de la Coupe du Kazakhstan en 2008
 Vainqueur de la Supercoupe du Kazakhstan en 2008 et 2010

Récompenses 
 Élu footballeur kazakh de l'année en 2004 et 2008
 Élu meilleur joueur du championnat du Kazakhstan en 2004, 2007, 2008 et 2009

Statistiques

Statistiques en club

Buts en sélection 
Le tableau suivant liste les résultats de tous les buts inscrits par Samat Smakov avec l'équipe du Kazakhstan.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international kazakh
Joueur de l'Irtych Pavlodar
Joueur du FK Rostov
Joueur du FK Astana-1964
Joueur du FK Kaïrat Almaty
Joueur du FK Aktobe
Joueur du Rizespor
Joueur de l'Ordabasy Chymkent
Naissance à Semeï
Naissance en décembre 1978